Nousseviller kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Nousseviller-Saint-Nabor, departementet Moselle i regionen Grand Est, 
 Nousseviller-lès-Bitche, departementet Moselle i regionen Grand Est,